Enzberg steht für:

 Enzberg (Mühlacker), Stadtteil von Mühlacker in Baden-Württemberg
 Enzberg (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht

Enzberg ist der Familienname folgender Personen:

 Nikolaus Freiherr von Enzberg (1911–1976), deutscher Jurist, Landrat des Landkreises Rottweil (1953–1973)

Siehe auch:
 Ensberg